Cantonul Brionne este un canton din arondismentul Bernay, departamentul Eure, regiunea Haute-Normandie, Franța.

Comune 

|-
| Aclou || align="right" | 222 || align="right" | 27800 || align="right" | 27001
|-
| Le Bec-Hellouin || align="right" | 406 || align="right" | 27800 || align="right" | 27052
|-
| Berthouville || align="right" | 260 || align="right" | 27800 || align="right" | 27061
|-
| Boisney || align="right" | 301 || align="right" | 27800 || align="right" | 27074
|-
| Bosrobert || align="right" | 374 || align="right" | 27800 || align="right" | 27095
|-
| Brétigny || align="right" | 159 || align="right" | 27800 || align="right" | 27113
|-
| Brionne || align="right" | 4 449 || align="right" | 27800 || align="right" | 27116
|-
| Calleville || align="right" | 543 || align="right" | 27800 || align="right" | 27125
|-
| Franqueville || align="right" | 256 || align="right" | 27800 || align="right" | 27266
|-
| Harcourt || align="right" | 909 || align="right" | 27800 || align="right" | 27311
|-
| La Haye-de-Calleville || align="right" | 221 || align="right" | 27800 || align="right" | 27318
|-
| Hecmanville || align="right" | 104 || align="right" | 27800 || align="right" | 27325
|-
| Livet-sur-Authou || align="right" | 155 || align="right" | 27800 || align="right" | 27371
|-
| Malleville-sur-le-Bec || align="right" | 164 || align="right" | 27800 || align="right" | 27380
|-
| Morsan || align="right" | 92 || align="right" | 27800 || align="right" | 27418
|-
| La Neuville-du-Bosc || align="right" | 372 || align="right" | 27890 || align="right" | 27432
|-
| Neuville-sur-Authou || align="right" | 128 || align="right" | 27800 || align="right" | 27433
|-
| Notre-Dame-d'Épine || align="right" | 83 || align="right" | 27800 || align="right" | 27441
|-
| Saint-Cyr-de-Salerne || align="right" | 211 || align="right" | 27800 || align="right" | 27527
|-
| Saint-Éloi-de-Fourques || align="right" | 419 || align="right" | 27800 || align="right" | 27536
|-
| Saint-Paul-de-Fourques || align="right" | 172 || align="right" | 27800 || align="right" | 27584
|-
| Saint-Pierre-de-Salerne || align="right" | 204 || align="right" | 27800 || align="right" | 27592
|-
| Saint-Victor-d'Épine || align="right" | 280 || align="right" | 27800 || align="right" | 27609
|}
 
 

Cantoane în Eure